Castellano steht für:

 Castellano (Einheit), ein Gewichtsmaß
 Castellano (Trentino), ein Dorf mit einem alten Schloss im Trentino
 Schloss Castellano, ehemalige Burg in Castellano, einem Ortsteil der Gemeinde Villa Lagarina 
 die spanische Schriftsprache bzw. hochspanische Sprache, siehe Spanische Sprache

Castellano ist der Familienname folgender Personen:

 Franco Castellano (1925–1999), italienischer Drehbuchautor und Regisseur

 Ismaele Mario Castellano (1913–2007), Erzbischof von Siena
 Javier Castellano (* 1977), venezolanischer Jockey
 Joe Castellano (* 1937), US-amerikanischer Autorennfahrer und Mediziner
 Manuel Castellano (* 1989), spanischer Fußballspieler
 Oscar Castellano (* 1948), argentinischer Rennfahrer
 Paul Castellano (1915–1985), US-amerikanischer Mafiaboss
 Pierluigi Castellano (* 1958), italienischer Komponist, Musiker und Journalist
 Ramón José Castellano (1903–1979), argentinischer Geistlicher, Erzbischof von Córdoba
 Richard S. Castellano (1933–1988), US-amerikanischer Schauspieler
 Talia Castellano (1999–2013), US-amerikanische Beauty-Bloggerin

Siehe auch:
 Castellani, Castellanos